Bly Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bly Creek (Minnesota), im Douglas County
 Bly Creek (Oregon), im Grant County
 Bly Creek (South Carolina), im Georgetown County